Пи́кин — русская фамилия.

Персоналии 
 Пикин, Иван Назарович (1923—2003) — младший сержант, Герой Советского Союза.
 Пикин, Николай Фёдорович (1820—1890) — городской голова Петрозаводска, купец.

 Пикина, Валентина Фёдоровна (1908—1996) — советский комсомольский и партийный деятель, секретарь ЦК ВЛКСМ (1936—1938), депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Топонимы 
 Пики́н  () — город в Сенегале.
 Пики́н  () — департамент Сенегала.